Berlin Alexanderplatz henviser til flere artikler:

 Alexanderplatz – en plads i det centrale Berlin
 Bahnhof Berlin Alexanderplatz – jernbane-, S-Bahn- og U-Bahn-station på Alexanderplatz
 Berlin Alexanderplatz (roman) – roman fra 1929 af Alfred Döblin
 Berlin Alexanderplatz (tv-serie) – tv-serie fra 1980 af Rainer Werner Fassbinder over Alfred Döblins roman
 Berlin – Alexanderplatz (film) – spillefilm fra 1931 af Phil Jutzi over Alfred Döblins roman